Saint Saturnin désigne plusieurs saints :

Saints catholiques et orthodoxes
Par ordre chronologique du décès :
 Saturnin († ?), et sa mère Julienne, martyrs ; célébrés le ?
 Saturnin de Carthage († 202 ou 203), avec ses compagnons catéchumènes, martyrs à Carthage ; célébrés le .
 Saturnin de Crète († vers 250), martyr avec 9 compagnons ; célébré le 23 décembre.
 Saturnin de Terni (), martyr à Terni en Ombrie ; célébré le 15 février
 Saturnin de Nicomédie (), martyr ; célébré le 7 mai.
 Saturnin de Toulouse († 250), ou Sernin (déformé en Cernin, Savournin, Sornin), premier évêque de Toulouse, martyr ; célébré le 29 novembre.
 Saturnin de Cagliari († 303), martyr par décapitation à Cagliari en Sardaigne lors de la persécution de Dioclétien ; célébré le 30 octobre. 
 Saturnin de Saragosse († 304), quatre des dix-huit martyrs de Saragosse portaient ce nom ; célébrés le 16 avril.
 Saturnin d'Abitène († 304), prêtre, ses quatre enfants et leurs compagnons<ref>Au martyrologe romain : Saint Saturnin, prêtre, avec ses quatre enfants : Saturnin le jeune et Félix, tous deux lecteurs, Marie, vierge consacrée, et le petit Hilarion ; le sénateur Dativus, Félix ; un autre Félix, Émérite et Ampelius, lecteurs ;  Rogatien, Quintus, Maximien ou Maxime, Telica ou Tazelita, un autre Rogatien, Rogatus, Janvier, Cassien, Victorien, Vincent, Cécilien, Restitute, Prima, Éve, encore un autre Rogatien, Givalius, Rogatus, Pomponia, Secunde, Januaria, Saturnine, Martin, Clautus, Félix le jeune, Marguerite, Major, Honorata, Regiola, Victorin, Peluse, Fauste, Dacien, Matrone, Cécile, Victoire, vierge de Carthage, Berectina, 'Secunde, Matrone, Januaria.</ref>, martyrs à Carthage ; célébrés le 12 février.
 Saturnin de Rome († 305), martyr sur la via Salaria'',  torturé sur le chevalet, brûlé avec des torches et enfin décapité, sous Dioclétien ; célébré le 29 novembre.
 Saturnin d'Adrumète (), avec Vérule, Secondin, Sirice, Servule, Vérule, Fortunat et leurs seize compagnons, martyrs à Adrumète (aujourd'hui Sousse en Tunisie), probablement durant la persécution des Vandales ; célébrés le 21 février. 
 Saturnin Mitchell de Nantes, célébré le 23 septembre

Références

Saturnin